Агроцибе (Agrocybe) — рід грибів родини строфарієві (Strophariaceae). Назва вперше опублікована 1889 року.

Екологія 
Зростають на ґрунті, на луках, полях, узбіччях доріг, у садах, на трав'янистих місцях, іноді серед мохів.

Використання 
Серед представників роду є їстівні та неїстівні гриби, отруйних немає.

Представники роду в Україні 
За даними «Визначника грибів України» в Україні зростає 4 види агроцибе:
 Agrocybe arvalis — агроцибе польовий
 Agrocybe pediades — описаний під синонімічним ім'ям Agrocybe semiorbicularis — агроцибе напівкулястий
 Agrocybe pusiola — агроцибе лимонно-жовтий
 Agrocybe vervacti — агроцибе жовто-вохряний

Також у визначнику описаний вид Pholiota praecox (), що зараз віднесли до роду агроцибе — Agrocybe praecox ().

Види

Примітки

Джерела 
 Fayod, M.V. 1889. Prodrome d'une histoire naturelle des Agaricinés. Annales des Sciences Naturelles Botanique. ser. 7, 9:181-411 — P.358

Роди грибів
Строфарієві